Хараба може означати:

Топонім 
 Хараба — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса. 
 Хараба (Сирія) — поселення в Сирії.